Blairstown, une ville du comté de Benton, en Iowa, aux États-Unis.
 Blairstown, une ville comté de Henry, dans le Missouri.
 , une ville du New Jersey.

Homonymie de toponyme